Jacob van Baden (1407-1453), markgraaf van Baden (1431-1453)
 Jacob van Baden (1471-1511), aartsbisschop van Trier (1503-1511)